Reed kan syfta på följande :

Personer

 Alan Reed
 Alyson Reed

 Carol Reed
 Chad Reed
 Clyde M. Reed
 Crystal Reed

 Dan Reed
 David A. Reed
 Dean Reed
 Dizzy Reed
 Donna Reed
 Dorothy Reed

 Edward James Reed
 Eugene Elliott Reed
 Evelyn Reed

 Gary Reed
 George Reed (fotbollsspelare)

 Harrison Reed, flera personer
 Harrison Reed (fotbollsspelare)
 Harrison Reed (politiker)
 Heida Reed

 Jack Reed
 James A. Reed
 Jennie Reed
 Jerry Reed
 Jimmy Reed
 John Reed
 John H. Reed

 Lou Reed

 Mark Reed
 Mark Reed (fysiker)
 Moses Reed

 Nikki Reed

 Oliver Reed

 Pamela Reed
 Pete Reed
 Peyton Reed
 Philip Reed

 Thomas Brackett Reed
 Thomas Buck Reed
 Tracy Reed

 Walter Reed

Geografi

Antarktis 

 Mount Reed,

Storbritannien 

 Reed, Hertfordshire, ort och civil parish

USA 

 Reed, Arkansas, ort, Desha County, 
 Reed, Maine, ort, Aroostook County, 

Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor